Taverna steht für:
 Taverna (Fluss), ein Nebenfluss der Sense im Kanton Freiburg, Schweiz
 Taverna (Kalabrien), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Catanzaro

Personen:
 Ferdinando Taverna (1558–1619), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Francesc Taverna i Bech (1932–2010), katalanischer Komponist und Musikkritiker
 Gaudenz Taverna (1814–1878), Schweizer Zeichner und Porträtmaler
 Juan Alberto Taverna (1948–2014), argentinischer Fußballspieler 
 Luigi Taverna (* 1949), italienischer Autorennfahrer
 Santiago Fa Rodríguez Taverna (* 1999), argentinischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Taberna
 Taverne